Sambenedettini – abitanti di San Benedetto Po
Sambenedettini – abitanti di San Benedetto in Perillis